Mit Madrugá (von spanisch madrugada, Morgengrauen) wird die Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag bezeichnet. Bei den traditionellen Feierlichkeiten zur Semana Santa (Karwoche) in Spanien und speziell in Andalusien finden in dieser Nacht die wichtigsten Prozessionen statt.

Feste und Brauchtum (Spanien)
Feiertag